Sanpietresi – abitanti di San Pier Niceto
Sanpietresi – abitanti di San Pietro Clarenza
Sanpietresi – abitanti di San Pietro Infine
Sanpietresi – abitanti di San Pietro Mussolino
Sanpietresi – abitanti di San Pietro a Monte
Sanpietresi – abitanti di San Pietro in Amantea